Sirous Dinmohammadi (Tabriz, 2 de julho de 1970) é um ex-futebolista profissional iraniano, meia, disputou a Copa do Mundo de 1998.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Irão
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998